Proebst ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Probst.

Namensträger 
 Carl Proebst (1853–1939), deutscher Manager der Brauindustrie

 Hermann Proebst (1904–1970), deutscher Journalist
 Walter Proebst (1934–2017), deutscher Motorrad- und Autorennfahrer

Siehe auch 
 Probst
 Propst
 Propst (Familienname)

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname